Иван Олейников:
 Олейников, Иван Антонович (род. 1998) — российский футболист.
 Олейников, Иван Денисович (1910—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Олейников, Иван Иванович (1923—1945) — Герой Советского Союза.